Los Cantones de Le Havre son un conjunto de 9 divisiones administrativas dentro de la República Francesa situada en el Distrito de Le Havre, del Departamento francés de Sena Marítimo, en la región de Alta Normandia. La ciudad de Le Havre se halla subdividida en 9 cantones. 

En la zona de Le Havre se desarrolla la industria liviana y refinerías petroliferas, principalmente en torno al puerto de Le Havre. La altitud varía entre 0 y 105, con una altitud media de 8 metros sobre el nivel del mar.

Comunas del cantón 

Los cantones de Le Havre comprenden solo dos comunas con un total de 198 788 habitantes (de acuerdo al censo del año 1999).

Véase también 

 Sena Marítimo
 Anexo:Cantones de Sena Marítimo

Nota 

Este artículo está basado en el artículo equivalente de la Wikipedia en francés, consultada el 8 de octubre de 2012.

Le Havre